Ханс-Юрген Зундерман (; ) — немецкий футболист, тренер.

Биография 
Родился в Мюльхайме в 1940 году. Там же стал выступать за молодёжный состав команды «Мюльхайм» на протяжении восьми лет. Затем выступал за «Рот-Вайсс» (Оберхаузен), а позднее стал играть за «Виктория» (Кёльн). В 1964 году Зундерманн перешёл в «Герту». Проведя два года в «Герте», отправился в Швейцарию, в «Серветт». Спустя два сезона Зундерман пошёл на повышение и перешёл в «Базель», с которым стал двукратным чемпионом Швейцарии. Вернувшись в «Серветт», Зундерман завершил карьеру в 1975 году. В то же время, в 1972 году, стал играющим тренером команды.

Умер 4 октября 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте vfb.de
 
 Профиль на сайте fussballdaten.de
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Виктория» Кёльн
Игроки ФК «Рот-Вайсс Оберхаузен»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Базель»
Тренеры ФК «Серветт»
Тренеры ФК «Штутгарт»
Тренеры ФК «Грассхоппер»
Тренеры ФК «Штутгартер Кикерс»
Тренеры ФК «Шальке 04»
Тренеры ФК «Страсбур»
Тренеры ФК «Трабзонспор»
Тренеры ФК «Герта»
Тренеры ФК «Малатьяспор»
Тренеры ФК «Лейпциг»
Тренеры ФК «Вальдхоф»
Тренеры ФК «Спарта» Прага
Тренеры ФК «Теннис Боруссия Берлин»
Тренеры ФК «Сфаксьен»
Тренеры ФК «Форвертс» Штайр